Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute du 21 au .

Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Bojana Jovanovski, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Panova et Heather Watson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bakou
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Bakou
Sport en Azerbaïdjan en 2014
Tennis en juillet 2014